Натуральне число 338
 338 рік до нашої ери
 338 рік нашої ери